Isabel Elena de Thurn y Taxis (; Ratisbona, 15 de diciembre de 1903-Múnich, 22 de octubre de 1976) fue una princesa de Thurn y Taxis por nacimiento y reina titular consorte de Sajonia a través de su matrimonio con el príncipe Federico Cristián, margrave de Meissen. Isabel era el sexto vástago y única hija de Alberto, 8º príncipe de Thurn y Taxis, y de su esposa, la archiduquesa Margarita Clementina de Austria.

Matrimonio y descendencia 
Isabel contrajo matrimonio con el príncipe Federico Cristián de Sajonia, segundo hijo del rey Federico Augusto III de Sajonia y de su esposa, la archiduquesa Luisa de Austria-Toscana, el 16 de junio de 1923 en Regensburg, Baviera. Isabel y Federico tuvieron cinco hijos:

 María Manuel (1926-2012), margrave de Meissen. Desposó a la princesa Anastasia de Anhalt; sin descendencia.
 María Josefa (n. 1928), soltera y sin hijos.
 Ana (1929-2012), desposó a Roberto Afif, príncipe de Gessaphe; con descendencia.
 Alberto José (1934-2012), sucesor de su hermano como margrave de Meissen. Desposó morganáticamente a Elmira Henke; sin descendencia.
 Matilde (1936-2018), desposó al príncipe Juan Enrique de Sajonia-Coburgo-Gotha; con descendencia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Princesas de Thurn y Taxis
Princesas de Sajonia
Nacidos en Ratisbona
Católicos de Alemania
Galardonados con la Orden de la Corona de Ruda
Fallecidos en Múnich